Connector dock, interfície per a connectar dues eines informàtiques.
 Dock (anglès) o dok (neerlandès), mots per a dàrsena.
 Albert Dock, dàrsena de Liverpool.
 Dock Junction, concentració de població dels Estats Units.
 Persones:
Eugène Dock (1827-1890), escultor d'Estrasburg.
Dock Ellis, músic.